Еланыш — название населённых пунктов:

Россия 
 Еланыш — деревня в Мечетлинском районе Башкортостана.
 Еланыш — село в Салаватском районе Башкортостана.

См. также 
 Еланыш — река в Мечетлинском районе Республики Башкортостан.